Дюга () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюга, Гаэтан (1953—1984) — бортпроводник авиакомпании Air Canada, получивший известность в связи со своей ролью в распространении ВИЧ-инфекции в Северной Америке.
 Дюга, Гюстав (1824—1894) — французский востоковед.